Сангаре () — прізвище народу фульбе.

 Густаво Сангаре (нар. 1996) — буркінійський футболіст, півзахисник
 Ібрагім Сангаре (нар. 1997) — івуарійський футболіст, який грає на позиції півзахисника.
 Ідрісса Сангаре (нар. 1996) — івуарійський футболіст, захисник.
 Мамаді Сангаре (нар. 1982) — гвінейський футболіст з українським громадянством, захисник.
 Назім Сангаре (нар. 1994) — турецький футболіст, захисник.
 Самба Гаїне Сангаре (1933—2011) — малійський письменник, політичний та військовий діяч.
 Уму Сангаре (нар. 1968) — музикант, виконавиця музики в стилі «васулу».